Brouwerij De Ster (Aalst), een voormalige brouwerij te Aalst, later de Aalsterse brouwerij en mouterij.
 Brouwerij De Goudster of Brouwerij De Ster, een voormalige brouwerij te Donk.
 Stoom-Bierbrouwerij De Ster, een  brouwerij te 's-Hertogenbosch.
 Brouwerij De Ster (Wouw), een voormalige brouwerij te Wouw in Roosendaal.
 Brouwerij De Ster (Dendermonde), erfgoed en een voormalige brouwerij gelegen te Dendermonde.
 Brouwerij De Ster (Willebroek), erfgoed en een voormalige brouwerij gelegen te Willebroek.
 brouwerij De Ster (Opwijk), een voormalige brouwerij gelegen te Opwijk.